Фил Джексон Форд младший (; род. 9 февраля 1956, Роки-Маунт, Северная Каролина) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, в 1978 году был выбран на драфте НБА под 2-м номером командой «Канзас-Сити Кингз». Позже выступал за команды «Нью-Джерси Нетс», «Милуоки Бакс» и «Хьюстон Рокетс». Всего в НБА провёл 7 сезонов. По итогам 1978 года Форд стал лауреатом Приза имени Оскара Робертсона и Приза имени Джона Вудена, а также признавался баскетболистом года среди студентов по версии Sporting News и NABC. В 1979 году признавался новичком года НБА, а также включался в 1-ю сборную новичков НБА. Один раз включался во 2-ю сборную всех звёзд НБА (1979). Два года подряд включался в 1-ю всеамериканскую сборную NCAA (1977—1978), а также один раз — во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA (1976). В 1978 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Atlantic Coast. Всего за карьеру в НБА сыграл 482 игры, в которых набрал 5594 очка (в среднем 11,6 за игру), сделал 854 подбора, 3083 передачи, 589 перехватов и 29 блок-шотов.

В 1976 году стал в составе сборной США олимпийским чемпионом Летних Олимпийских игр в Монреале.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»